Pereyra puede aludir a:
Geografía
 Pereyra, localidad del partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Parque Pereyra Iraola, parque urbano en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 Zenón Pereyra, localidad del departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, Argentina.
Literatura
 Inodoro Pereyra (el renegáu), historieta argentina creada en 1972 por el escritor y dibujante Roberto Fontanarrosa.
Música
 La López Pereyra, zamba salteña compuesta en 1901 por Artidorio Cresseri.
Personas
 Aníbal Pereyra Huelmo (nacido en 1966), político uruguayo, intendente del departamento de Rocha.
 Carlos Alberto Pereyra Boldrini (1940-1988), filósofo, analista político, militante de izquierda y profesor mexicano.
 Carlos Hilario Pereyra Gómez (1871-1942), abogado, diplomático, escritor e historiador mexicano. 
 Carlos Julio Pereyra (1922-2020), docente y político uruguayo.
 César Pereyra (nacido en 1981), futbolista argentino.
 Luciano Pereyra (nacido en 1981), cantante y compositor argentino.
 Maruja Pereyra (nacida en 1909, año de fallecimiento desconocido), activista afrouruguaya.
 Mauricio Pereyra (nacido en 1990), futbolista uruguayo.
 Nydia Pereyra-Lizaso (1920—1998), compositora, pianista y educadora musical uruguaya.
 Ricardo Daniel Pereyra (nacido en 1951), cantante de tangos argentino.
Véase también
 Pereira (desambiguación)